Plusieurs communes possèdent ou ont possédé une rue Sainte-Thérèse, notamment :

Rue Sainte-Thérèse à Bruxelles.

Rue Sainte-Thérèse à Montréal.

Rue Sainte-Thérèse à Bordeaux ;
 Rue Sainte-Thérèse à Marseille ;
 Rue Sainte-Thérèse à Paris ;
 Rue Sainte-Thérèse à Toulouse.

Voir aussi 
 Rue Thérèse